Викторово — деревня в Смоленской области России, в Краснинском районе. Расположена в западной части области в 18 километрах к югу от Красного, на левом берегу реки Молоховка в 13 км к востоку от границы с Белоруссией.

Население — 200 жителей (2007 год). Административный центр Викторовского сельского поселения.

Экономика 
Дом культуры, магазин, средняя школа, сельхозпредприятие «Викторово».

См. также

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Населённые пункты Краснинского района (Смоленская область)